Lappen steht für:

 Putzlappen, ein Reinigungstuch
 Samen (Volk), ein Volk in Nordeuropa
 den Jagdlappen für eine spezielle Form der Treibjagd, die Lappjagd; von dieser stammt der Spruch Durch die Lappen gehen
 Lappe (Adelsgeschlecht), ein deutsches Grundherrengeschlecht
 Lobus, eine anatomische Struktur
 Schweinelappen, siehe Teilstücke des Schweinefleischs#Unterer Rumpf
 in der Nahrungsmittelindustrie ein Heringsfilet, siehe Atlantischer Hering
 Führerschein, als umgangssprachliche Bezeichnung
 Waschlappen#Andere Bedeutungen, ein Schimpfwort für einen Menschen, der körperlich, sozial oder moralisch wenig standhaft ist

Siehe auch:
 Lappenplastik
 Lappe